36-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 27 по 30 июня 1956 года в выставочном зале «Мессухали» в Хельсинки (Финляндия), за четыре месяца до летних Олимпийских игр в Мельбурне. В турнире приняли участие 72 спортсмена из 15 стран. Атлеты были разделены на 7 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок).

В состав жюри на соревнованиях входили: президент Международной федерации тяжёлой атлетики и культуризма Бруно Ниберг (Финляндия), генеральный секретарь Эжен Гуло (Франция), Чеслав Борейша (Польша), Константин Назаров (СССР), Экборг (Швеция).

Медалисты

Командный зачёт

Результаты

До 56 кг 
27 июня, 20:00. Арбитры —  Йосеф Гантых,  Николай Шатов,  Фьораманти

До 60 кг 
28 июня, 13:00. Арбитры —  Келети,  Свейковски,  Луи Ше

До 67,5 кг 
28 июня, 20:00. Арбитры —  Киркли,  Штефан Петреску,  Николай Шатов

До 75 кг 
29 июня, 13:00. Арбитры —  Кестлер,  Китола,  Штефан Петреску

До 82,5 кг 
29 июня, 20:00. Арбитры —  Кестлер,  Китола,  Луи Ше

До 90 кг 
30 июня, 13:00. Арбитры —  Кущенко,  Палъякка,  Христов

Свыше 90 кг 
30 июня, 20:00. Арбитры —  Киркли,  Фагерберг,  Христов

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — , «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7
 Протоколы чемпионатов Европы по тяжелой атлетике /1947-1992/
 Haltérophile Moderne, 1956, N° 114 (jullet 1956), p. 4—6

1956
Чемпионаты Европы в 1956 году
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Июнь 1956 года
Спорт в Финляндии в 1956 году
Тяжёлая атлетика в Финляндии
1956 год в тяжёлой атлетике